Wellman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wellman (Iowa)
Wellman (Texas)